Вахнин — имя собственное; распространено в виде фамилий; имеет женскую форму Вахнина.
 Вахнин, Александр Митрофанович (в монашестве Григорий; 1865 — после 1919) — епископ Русской православной церкви, епископ Орловский и Севский.
 Вахнин, Александр Николаевич (род. 1966) — генерал-майор.
 Вахнин, Николай Дмитриевич — советский государственный и политический деятель.